Добрынинская улица:

 Добрынинская улица (Киев) — улица в Киеве.
 Добрынинская улица — с 1952 по 1990 год название улицы Коровий Вал в Москве.